

Letteratura
Waverley – un romanzo di Walter Scott

Geografia

Australia
Waverley – un sobborgo di Sydney e Local Government Area del Nuovo Galles del Sud
Waverley – un sobborgo di Launceston

Nuova Zelanda
Waverley – un sobborgo di Dunedin
Waverley – un sobborgo di Taranaki

Regno Unito
Waverley – un borough del Surrey

Sudafrica
Waverley – un sobborgo di Bloemfontein

Pagine correlate 
 Waverly